Лиу може да се отнася за:
 Лиу Бомин (р. 1966), китайски космонавт
 Лиз Лиу (р. 1974), виетнамска състезателка по покер
 Луси Лиу (р. 1968), американска актриса
 Лиу Сяобо (р. 1958), китайски писател и общественик
 Лиу Уън (р. 1969), китайски космонавт
 Лиу Юнцин (р. 1940), китайка
 Лиу Ян (р. 1978), китайска космонавтка
 Хората от династията Хан – Лиу е тяхното лично фамилно име